Ronan steht für:

 Ronan (Name), einen irischstämmigen männlichen Vornamen und Familiennamen
 Ronan (Montana), eine Stadt in den USA
 (4024) Ronan, Asteroid des Hauptgürtels
 Rónán mac Colmáin, einen irischen König, siehe Fingal Rónáin